Jovet ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Jovet (* 1944), puerto-ricanische Journalistin und Nachrichtensprecherin
 Paul Jovet (1896–1991), französischer Ökologe und Botaniker
 Suzanne Jovet-Ast (1914–2006), französische Bryologin und Botanikerin